Saint-Louis-de-Gonzague peut désigner :
 Saint-Louis-de-Gonzague, une municipalité canadienne du Québec située dans Chaudière-Appalaches ;
 Saint-Louis-de-Gonzague, une paroisse du Québec située dans Bonaventure ;
 Saint-Louis-de-Gonzague, une municipalité de paroisse du Québec située en Montérégie.
 Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente, une municipalité du Québec
 Le lycée Saint-Louis-de-Gonzague, un établissement d'enseignement privé situé à Paris, en France
 L'institution Saint-Louis-de-Gonzague, un établissement d'enseignement privé situé à Perpignan, en France
L'École Saint-Louis-de-Gonzague, est site patrimonial de la ville de Sudbury, au Canada.